Hvězdná soustava nebo vzácně hvězdný systém (angl. stellar system, star system) může být:
  dvojhvězda nebo vícenásobná hvězda
 neodborně planetární soustava (tj. jedna hvězda s planetami)